Dan Fogler – attore statunitense
 Eddie Fogler – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Joe Fogler – ciclista su pista statunitense